Niemcowa – kolonia w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Piwniczna-Zdrój
 Niemcowa – część wsi Lipnica Wielka
 Niemcowa – szczyt w Beskidzie Sądeckim
 Niemcowa – polana w Beskidzie Sądeckim